Municipio de Duck Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Duck Creek (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Duck Creek (condado de Madison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Duck Creek (condado de Wilson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wilson.
 Municipio de Duck Creek (condado de Stoddard, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stoddard.